

Patronymes 

 Aaron Norris (1951-), réalisateur, scénariste, producteur et frère de Chuck Norris ;
 Anthony Norris (1965-), catcheur américain ;
 
 Audie Norris, né le , joueur de basket-ball américain ;
 
 
 Chuck Norris (1940-), acteur américain ;
 
 Dean Norris (1963-), acteur américain ;
 Dwayne Norris (1970-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Edward Norris (1911-2002), acteur américain ;
  (1795-1872), linguiste et assyriologue britannique ;
 Frank Norris (1870-1902), écrivain américain de l’école naturaliste ;
 George William Norris (1861-1944), homme politique américain ;
 
 James D. Norris (1906-1966), dirigeant américain de hockey sur glace ;
 James E. Norris (1879-1952), dirigeant canadien de hockey sur glace ;
 James Flack Norris (1871-1940), chimiste américain ;
 
 Joshua Norris (1999-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Kenneth S. Norris (1924-1998), zoologiste spécialiste des cétacés ;
 Lachlan Norris (1987-), coureur cycliste australien ;
 Lando Norris (1999-), pilote de Formule 1 ;
 Lee Norris, acteur américain, né le  ;
 Mike Norris (1962-), acteur américain et fils aîné de Chuck Norris ;
 Mary Norris (1952-), écrivaine, rédactrice et correctrice pour le magazine américain The New Yorker ;
 Moochie Norris (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 Patricia Norris (1931-2015), costumière et chef décoratrice américaine ;
 Philetus Norris, deuxième surintendant du parc national de Yellowstone () ;
 Richard Earl Norris (1926–2013, R.E.Norris), phycologue ;
 
 Roy Norris, (1948-2020) tueur en série américain ;
 Tony Norris (1917-2005), ornithologue britannique ;
 Will Norris (1993-), footballeur anglais.

Prénom

Toponymes

;

Norris (Tennessee) ;
 Barrage Norris, Tennessee ;
 Norris, un village du comté de Fulton dans l'Illinois ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 , Floride ;
 Norris Museum, Wyoming.

Sport 
 Trophée James-Norris, récompense le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais